Соревнования в женском фристайле в дисциплине могул на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2019 года прошли 8 февраля в сноу-парке горнолыжного курорта.

Соревновалось 33 спортсменки из 14 стран мира.

Медалисты

Результаты

Квалификация

ФИНАЛ

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата 
 Отчёт

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2019